Trueman ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Elijah Trueman (1894–1956), englischer Geologe
 Bert Trueman (18821961), englischer Fußballspieler
 Doris Trueman (* 1953), britische Skilangläuferin
 Fred Trueman (1931–2006), englischer Cricketspieler
 Jim Trueman (1935–1986), US-amerikanischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Paul Trueman (* um 1980), englischer Badmintonspieler
 Paula Trueman (1897–1994), US-amerikanische Schauspielerin

Trueman bezeichnet auch:
 TruemanTV, erste Langzeit-Internet-Lifecasting-Projekt
 Trueman Terraces, Terrassen im Coatsland, Antarktika

Siehe auch:
 Truman